Northville (Dakota del Sud).
 Northville (Comtat de Fulton), concentració de població designada pel cens de Nova York, Estats Units d'Amèrica.
 Northville (Comtat de Suffolk), concentració de població designada pel cens de Nova York, Estats Units d'Amèrica.